Джон Изнер и Джек Сок — победители турнира.

В основной сетке турнира приняли участие 32 дуэта, из них 8 сеянных. 2 пары спортсменов получили уайлд-кард.

Посев 

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Первый раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Первый раунд)
  Оливер Марах /  Мате Павич (Полуфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Иван Додиг /  Раджив Рам (Четвертьфинал)

Теннисные дуэты получившие уайлд-кард (WC) 

  Стив Джонсон /  Даниэль Нестор
  Филипп Пецшнер /  Доминик Тим

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2018